Loi Waldeck-Rousseau, du nom de Pierre Waldeck-Rousseau, homme politique français, peut désigner:
 la loi relative à la création des syndicats professionnels  qui autorise les syndicats () ;
 la loi instaurant la relégation des récidivistes qui condamne à la relégation dans les colonies les récidivistes () ;
 la loi relative au contrat d'association  ou loi de 1901.